Гребенченко Віталій Володимирович — молодший сержант Збройних сил України. Учасник російсько-української війни.
 Гребенченко Леонід Григорович ( 1944) — український державний та політичний діяч, народний депутат України 1-го скликання.

Прізвища на -енко
Українські прізвища